Pelican Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Pelican Lake (Alberta) 
 Pelican Lake (Cariboo I, British Columbia) in Cariboo I, Cariboo Regional District, British Columbia 
 Pelican Lake (Cariboo J, British Columbia) in Cariboo J, Cariboo Regional District, British Columbia 
 Pelican Lake (Pelican River, Manitoba) in Manitoba
 Pelican Lake (Pembina River) in Manitoba 
 Pelican Lake (English River) im Kenora District, Ontario 
 Pelican Lake (Cochrane, Ontario) im Cochrane District, Ontario 
 Pelican Lake (Saskatchewan) in Saskatchewan 

in den Vereinigten Staaten:
 Pelican Lake (Arkansas) 
 Pelican Lake (Marin County, Kalifornien) 
 Pelican Lake (San Bernardino County, Kalifornien) 
 Pelican Lake (Florida) 
 Pelican Lake (Louisiana) 
 Pelican Lake (Michigan) 
 Pelican Lake (Crow Wing County, Minnesota) 
 Pelican Lake (Grant County, Minnesota) 
 Pelican Lake (Otter Tail County, Minnesota) 
 Pelican Lake (Pope County, Minnesota) 
 Pelican Lake (St. Louis County, Minnesota) 
 Pelican Lake (Stearns County, Minnesota) 
 Pelican Lake (Wright County, Minnesota) 
 Pelican Lake (Gordon, Cherry County, Nebraska) 
 Pelican Lake (Valentine, Cherry County, Nebraska) 
 Pelican Lake (Benson/Ramsey County, North Dakota) 
 Pelican Lake (Bottineau County, North Dakota) 
 Pelican Lake (Burleigh County, North Dakota) 
 Pelican Lake (McLean County, North Dakota) 
 Pelican Lake (McLean/Sheridan County, North Dakota) 
 Pelican Lake (Oregon) 
 Pelican Lake (Lake County, South Dakota) 
 Pelican Lake (Codington County, South Dakota) 
 Pelican Lake (Texas) 
 Pelican Lake (Utah) 
 Pelican Lake (Ashland County, Wisconsin) 
 Pelican Lake (Oneida County, Wisconsin) 
 Pelican Lake (Sawyer County, Wisconsin) 

Pelican Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pelican Lake (Wisconsin) im Oneida County, Wisconsin 
 Pelican Lake Township im Grant County (Minnesota)